Берч (, Burch ) — англійське та українське прізвище.

Відомі носії:
 Берч Біллі — канадський хокеїст, нападник
 Берч Ешлі — американська акторка озвучування, співачка та сценарист.
 Берч Мартін — британський музичний продюсер, який спеціалізується на рок-музиці і хеві-металі.
 Берч Сара — британський науковець українського походження, теоретик політичної науки, професор.
 Берч Тора — американська акторка.

Див. також 
 Барч

Примітки 

Англійські прізвища
Українські прізвища